
Molekulska formula -{C8H6O2}- se može odnositi na:

 1,4-Benzodioksin
 Fenilglioksal
 Ftalaldehid
 Ftalna kiselina
 Ftalid